FFI est un sigle qui peut faire référence à :
 Final Fantasy I ;
 Forces françaises de l'intérieur ;
 Forces françaises en Italie, une unité de l'armée de terre française qui a combattu durant la Première Guerre mondiale sur le Front italien entre 1917 et 1919 ;
 Forum francophone international ;
 faisant fonction d'interne des hôpitaux, en médecine et en pharmacie (France) ;
 Foreign function interface (interface de fonction externe) en programmation informatique.